Paul Cook (ur. 1943) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów
 Paul Cook (ur. 1956) – brytyjski perkusista, członek zespołu Sex Pistols